Стратановський:
 Стратановський Георгій Андрійович (1901–1986) — радянський філолог античності, перекладач.
 Стратановський Сергій Георгійович (* 1944) — російський поет.
Прізвища